Праймериз Республиканской партии США 2020 года проходили для выбора номинанта (англ. nominee, единый кандидат от партии) от Республиканской партии США на президентских выборах 2020 года.

Заявившиеся основные кандидаты

Предполагаемые кандидаты 
 Джон Кейсик, губернатор Огайо (2011—2019); представитель от Огайо (1983—2001); кандидат в президенты в 2016 и в 2000
 Боб Коркер, сенатор от Теннесси (2007—2019); мэр Чаттануги (2001—2005)
 Ларри Хоган, губернатор Мэриленда с 2015

Отказались от участия после выдвижения

Статус первичного голосования

Опросы 
«За кого бы вы голосовали на праймериз Республиканской партии?»

Республиканская партия 
Партийный комитет штата Гавайи отменил первичные выборы и 11 декабря 2019 года назначил 19 выборщиков для участия в общенациональном Республиканском конвенте с целью поддержать выдвижение Дональда Трампа на второй срок. 31 января 2020 года республиканская организация штата Канзас последовала этому примеру. После этого в некоторых штатах региональные структуры республиканской партии также приняли решение поддержать кандидатуру президента Трампа без первичного голосования.

Примечания 

Праймериз Республиканской партия США